Dresdner Bahnhof oder Dresdener Bahnhof steht für folgende Bahnhöfe:

 Dresden Hauptbahnhof in Dresden
 Leipzig Dresdner Bahnhof in Leipzig
 Berlin Dresdener Bahnhof in Berlin